Натуральне число 320
 320 рік до нашої ери
 320 рік нашої ери